Лас Колорадас има више значења:

 Лас Колорадас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Колорадас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Колорадас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Колорадас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Колорадас, Лас Куевас (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Колорадас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Колорадас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Колорадас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Колорадас (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Колорадас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Колорадас (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Колорадас (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Колорадас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Колорадас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Колорадас, Родолфо Салинас (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Колорадас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Колорадас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Колорадас (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Колорадас (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Колорадас (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Колорадас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Колорадас (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Колорадас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Колорадас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Колорадас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику